Михаи́л Валенти́нович Ленто́вский (1843 — ), русский артист драматического театра и оперетты, куплетист, режиссёр и антрепренёр.

Выступал в самых разнообразных ролях, начиная с Гамлета и кончая опереттами и водевилями. Под псевдонимом Можарова написал ряд водевилей и феерий.

Биография 
Родился Михаил Лентовский в семье бедного музыканта в Аткарске в 1843 году, но точная дата его рождения неизвестна.  Сестра Анна Валентиновна (по мужу Кожина, по сцене — Рюбан, 1859-1942) - актриса, работала в Малом театре (1882-1883) и в антрепризах М.В.Лентовского.

Учился в Саратовской мужской гимназии. Познакомившись с Михаилом Щепкиным и при его содействии Лентовский переехал в Москву, поступил в Московское театральное училище, а затем, уже после смерти Щепкина, в 1865 году — в Малый театр.

Осенью того же года он отправился в провинцию: работал в театрах Орла, Казани, Саратова, Харькова, Одессы и др. (вплоть до 1873 года; служил в труппе П. Медведева, антрепризе Н. Дюкова). Играл самые разные роли, участвовал во множестве оперетт и водевилей. Дебютировал в Харьковском театре как режиссёр. Такие отпуски актёров в провинциальные антрепризы были в традициях Малого театра — молодых артистов отправляли поднабраться мастерства и сценического опыта, после чего они возвращались на императорскую сцену. В 1870 г. в его харьковскую труппу вступила Марья Гавриловна Подраменцова и, познакомившись с актёром труппы Н. Н. Савиным (настоящая фамилия Славич), здесь же вышла за него замуж и стала Марьей Гавриловной Савиной — так и вошла в историю русского театра.

В начале 1870-х годов Лентовский открыл в санкт-петербургской Новой Деревне собственный увеселительный сад «Кинь грусть».
 
15 августа 1873 года Лентовский заключил договор с Дирекцией императорских театров об исполнении опереточных ролей на сцене Малого театра. Однако опереточный репертуар сходил со сцен, всё более уступая место драматическому. Лентовский назначался, соответственно, на драматические роли.

Роли Лентовского:
 Риголяр в оперетте «Все мы жаждем любви» режиссёра С. Черневского
 Пикилло в оперетте «Перикола»

Роли на сцене Малого театра:
 Кудряш («Гроза»)
 Флорес («Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, 1876)
 Грациано («Венецианский купец» Шекспира, 1877)
 Дон Карлос («Дон Жуан» Мольера, 1877)
 Валентин («Фауст» И. В. Гёте, 1878)
 Герцог Букингемский («Ричард III» Шекспира, 1878)
 Клавдио («Много шума из ничего» Шекспира, 1880)
 Басманов («Борис Годунов» Пушкина, 1880)
 Тибальт («Ромео и Джульетта» Шекспира, 1881) и др.

Однако режиссура спектаклей Малого театра не устраивала молодого артиста, набравшегося опыта и мастерства в провинциальных труппах, и Лентовский сам принялся за постановки, используя для этого в первую очередь собственные бенефисы. В один вечер ставит «Наташу, купеческую дочь, или Жених-разбойник» Е. Воронова по А. Пушкину, комедию А. Плещеева «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет», оперетту Ж. Оффенбаха «Парижская жизнь» и водевиль В. Билибина «Спириты» (1876). В другой раз — «Цыганский табор» А. Андреева, для участия в котором приглашает в Малый театр опереточную актрису и исполнительницу цыганских романсов В. Зорину, что вызывает бурный успех у публики и негодование рецензентов — позже В. Зорину он будет привлекать к сотрудничеству и в дальнейшем.

Нарастал конфликт с дирекцией императорских театров. В результате:

Лентовский решает создать собственный театр — ради этого им было отвергнуто даже заманчивое предложение занять должность оперного режиссёра Большого театра от директора императорских театров И. Всеволожского в 1882 г..

Весной 1877 г. он принимает предложение возглавить летний театр при Артистическом кружке, находившийся в Семейном саду (Ботаническое отделение Зоологического сада). В его труппе артисты: О. Садовская, А. Аристова, С. А. Бельская, В. Зорина, А. Давыдов, В. Соломина и др., создал большой оркестр, хор и балет, пригласил декоратора парижского театра «Гранд-Опера» Левато.

Первый спектакль — «Дочь рынка, или Дочь мадам Арго» Ш. Лекока, 5 мая 1877), затем ставится буквально одна оперетта за другой. Его эстетика близка школа площадного театра, где властвуют общие гуляния, лёгкость и тёплые семейные отношения; его мечта народный театр, идущий от традиций скоморошества, но на высоком современном духовном уровне.

«Энергией этого исключительного человека было создано летнее театральное предприятие, невиданное нигде в мире по разнообразию, богатству и широте». — (Станиславский К. С., Собр. соч., т. 1, 1954, с. 75)

В дальнейшем Лентовский возглавил опереточную труппу театра Г. Солодовникова, которая выступала в здании театра на Большой Дмитровке. 5 мая 1878 года Лентовский взял в аренду театр и сад «Эрмитаж» на Божедомке. Над дверью его нового театра появилась надпись: «Сатира и мораль».

Постановки:
 «Птичками певчие» при участии З. Запольской
 «Камарго» и «Ласточка» Ш. Лекока
 «Мадам Фавар» и «Булочница-богачиха» Ж. Оффенбаха
 «Летучая мышь» И. Штрауса-сына и др.

Успех окрылил, и Лентовский перестраивает сад, ремонтирует театр и возводит ряд новых зданий. В 1882 году сотрудничавший с Лентовским в это время Франц Шехтель строит новый театр на воздухе, который Лентовский называет «Фантастическим» (позже — театр «Антей»).

Постановки:
 «Дикарка» (в роли Вари — М. Савина)
 «Женитьба Белугина» (в роли Елены — М. Савина)
 «Дама с камелиями» А. Дюма-сына (Маргарита Готье — М. Савина)
 Феерия «Дети капитана Гранта» (1881)
 Обозрение «Матушка-Москва», 1881.

Одновременно Лентовский организовывает летний драматический театр в Нижнем Новгороде (на гастроли приезжают Г. Федотова и М. Ермолова). В том же году арендует в Петербурге сад «Аркадия» для постановки оперетт.

5 ноября 1881 года он арендовал московский цирк Гинне и в наскоро переоборудованном помещении открыл Театр народных представлений «Скоморох», просуществовавший неполных два сезона.

Постановки:
 «Фрол Скобеев» Д. Аверкиева
 «Бедность не порок» А. Островского
 «Расточитель» Н. Лескова
 «Князь Серебряный» А. К. Толстого
 «Простушка и воспитанная» Д. Ленского
 «Доле-горе» Н. Потехина
 «Смерть или честь» Н. Полевого
 «Двумужница» А. Шаховского и др.

Но и это не всё. Его творческая фантазия неуёмна. Одновременно Лентовский занимается строительством Нового театра, открывшегося 29 декабря 1882 года. В труппе М. Писарев, В. Андреев-Бурлак, А. Глама-Мещерская и др. Ставятся пьесы А. Островского, И. Шпажинского, М. Салтыкова-Щедрина, позже — феерии и оперетты.

Л. поражал воображение зрителей грандиозностью постановок, новизной, необычностью эффектов, богатством декорационного оформления и костюмов, живописностью массовых сцен. О его постановках положительно отзывались А. Н. Плещеев, В. А. Гиляровский и др.

Несмотря на убытки и долги, Лентовский делает вторую попытку создания народного театра «Скоморох» (открытие состоялось 23 ноября 1886). За «нравственной поддержкой» обращается к Л. Толстому. Для театра «Скоморох» Л. Н. Толстой в 1886 году писал пьесу «Власть тьмы», однако пьесу к постановке не разрешила цензура (была поставлена в театре «Скоморох» только 26 октября 1895 года, когда запрет был снят).

В 1892 году Лентовский из-за отсутствия средств вынужден расстаться с «Эрмитажем», Новым театром, «Скоморохом» и прочими затеями. И к 1894 году разорился окончательно. Широкие замашки антрепренёра, постановка феерий и дорого стоящих гуляний в летних садах Москвы и Петербурга разорили Лентовского совершенно. Он много работает, гастролирует, старается собрать средства, играет сам и режиссирует. Но положение осложняет запрет на занятие антрепренёрской деятельностью, действовавший в отношении Лентовского после второго банкротства. 

В 1898 году С. Мамонтов неожиданно приглашает его на должность главного режиссера Московской частной оперы (постановки: «Сказка о царе Салтане», «Чародейка» Чайковского, «Хованщина»).

В 1902 году был приглашен на должность директора сцены в театр Н.И. Собольщикова-Самарина, но по причине разногласий не закончив сезона ушел. Не оставлял попыток организации народных зрелищ и гуляний, обращаясь с прошениями, но разрешения от официальных властей так и не получил. К этому времени, по большей части, жил на пенсию, полагавшуюся ему как актеру императорских театров.

Лентовский — автор ряда обозрений-водевилей и куплетов; издал книгу очерков, лирических стихов и афоризмов «Перед закатом» (1905) и воспоминаний о Щепкине и Олдридже.

Одно из стихотворений Лентовского из книги «Перед закатом» называлось «Мы»:

Умер Михаил Валентинович Лентовский а в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (23 уч.).

В. А. Гиляровский написал книгу, посвященную артисту — «М. В. Лентовский».

Образ антрепренёра на пике его славы встречается в целом ряде произведений А. П. Чехова, (см. рассказ «Мамаша и г. Лентовский»).

Примечания

Литература 
 
 
 Станиславский К. С. Собр. соч. — , 1954. — Т. 1. — С. 75—77, 155—159.
 Попов Н. Театральные кудесники // Театральный альманах ВТО. — 1947. — Кн. 6. — С. 331—344
 Янковский М. Оперетта. — ; , 1937. — С. 270—297.
 Памяти М. В. Лентовского «ЕИТ». Сезон 1907—1908. — Вып. 18. — С. 294—297.

Ссылки 

Антрепренёры Российской империи
Драматурги Российской империи
Выпускники Саратовской гимназии
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Певцы и певицы оперетты
Куплетисты

Похороненные на Ваганьковском кладбище